Ахмед-хан Мукаддам (, перс. احمدخان مقدم), (1742—1806) — хан Мераге (1763—1787), хан Тебриза (1798—1805) и хан Эривани (1806—1807).

Биография 

Ахмед-хан родился около 1742 года в мукаддамской семье. Отец его Али Мухаммед-хан происходил из рода Джеваншир тюркского племени Мукаддам.

Ахмед-хан встал во главе Марагинское ханство в 1763 году после смерти своего отца Али Мухаммед-хана.

В 1797 году Ахмед-хан по приказу Фетх Али-шах Каджара был назначен губернатором Тебриза, в 1806 году ханом Эривани.

В правление Фатх Али-шаха Ахмед-хан получил звание Беглярбека Азербайджана, по некоторым источникам Беглярбека только Тебриза и Мараги. В конце 90-х годов XVIII века Ахмед-хан на Кавказе, участвует в подавлении восстания Джафар Кули-хана.

В 1813 году Морьер описал Ахмед-хана как богатого властителя Мараги, у которого был также дом в Тебризе в котором английский посол и его окружение оставались во время их визита к кронпринцу Аббасу Мирзе.

Ахмед-хан Мукаддам скончался 17 октября 1806 года в городе Ереване, похоронен в городе Марага. В Мараге в 1830 году ему наследовал его сын — Гусейн-паша хан, в Ереване — Хусейн-хан Каджар.

Потомки 
Сыновья:

 Гасан-ага, Нурулла-хан, Джафар Кули-хан, Гусейн-паша ага (последний наследовал в Мараге).

Дочери: 

 Хейр-ниса ханым, Зейнаб ханым и другие.

См. также 
 Марагинское ханство
 Мераге
 Мукаддамы
 Джеванширы
 Мехти Кули-хан

Литература

 Анвар Чингизоглы, Марагинское ханство. Баку: издательство «Мутарджим», 2013, 280 с.
Анвар Чингизоглы, Мукаддамы. Журнал "Сой", 5 (25), 2008.

Примечания 
 
История Азербайджана
Азербайджанские ханства
Марагинские ханы
Эриванские ханы
Мукаддамы